Влади́мир Арка́дьевич Кандела́ки (1908—1994) — советский российский певец (бас-баритон) оперы и оперетты, театральный режиссёр, актёр. Лауреат Сталинской премии второй степени (1952). Народный артист СССР (1970).

Биография 

Владимир Канделаки родился а в Тифлисе (ныне — Тбилиси, Грузия).

В 1928 году окончил Тбилисскую консерваторию по классу Е. А. Вронского, в 1933 — ГИТИС (Москва). 

С 1929 года — ведущий солист Музыкального театра имени народного артиста Республики Вл. И. Немировича-Данченко (ныне Московский музыкальный театр имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко). Ставил спектакли в театре.

Одновременно, в 1954—1964 годах — главный режиссёр, актёр Московского театра оперетты. Исполнял роли комедийного и драматического плана, создал выразительные сценические образы.

Как режиссёр дебютировал в 1943 году, поставив оперетту Ж. Оффенбаха «Перикола» в Тбилисском театре оперы и балета им. З. Палиашвили. Ставил в театрах Москвы, Алма-Аты, Ташкента, Днепропетровска, Петрозаводска, Хабаровска, Харькова, Краснодара, Саранска, Таллинна, Владикавказа, Праги.

Работал на эстраде. Одно из его творческих достижений – вокальный ансамбль под названием «Джаз-гол». Был руководителем и режиссёром всех номеров. Первое выступление ансамбля состоялось 3 мая 1933 года. 10 лет ансамбль покорял всех искусством пения «а капелла», участники «Джаз-гола» потрясающе имитировали звучание саксофона, гавайской гитары, трубы, контрабаса, скрипки и т.д..

Много концертировал и как эстрадный певец. В репертуаре — арии из оперетт, песни советских композиторов.

Снимался в кино.

Автор очерка «Наша оперетта» (сб. «Московский театр оперетты», М., 1958). 

Член КПСС с 1952 года.

Умер Владимир Канделаки в Москве 11 марта 1994 года (по другим источникам — 12 марта). Похоронен на Новодевичьем кладбище (участок № 10).

Семья 
 Первая жена — Надежда Фёдоровна Кемарская (1899—1984), оперная певица, режиссёр. Народная артистка РСФСР (1940). 
 Вторая жена  — Татьяна Ивановна  Шмыга (1928—2011), певица, актриса оперетты, театра и кино. Народная артистка СССР (1978). Вместе они прожили 20 лет, как сообщила Татьяна Шмыга в передаче Б. И. Бермана и И. В. Жандарёва «На ночь глядя» 21 августа 2007 года.
 Третья жена— Галина Кузьминична Кузнецова (1912—2005), балерина, актриса, педагог. 
 Дочь — Натэлла Владимировна Канделаки (род. 1945), балерина Большого театра.

Награды и звания 
 Заслуженный артист РСФСР (1940)
 Заслуженный деятель искусств РСФСР (1954)
 Народный артист РСФСР (1961)
 Народный артист Грузинской ССР (1965)
 Народный артист СССР (1970)
 Сталинская премия второй степени (1952) — за исполнение главной партии в оперном спектакле «Семья Тараса» Д. Б. Кабалевского
 Орден Дружбы народов (1978)
 Медали.

Творчество

Партии 
Оперы
  — «Катерина Измайлова» Д. Д. Шостаковича — Борис Тимофеевич
 «Семья Тараса» Д. Б. Кабалевского — Тарас
 «Тихий Дон» И. И. Дзержинского — Митька 
 «В бурю» Т. Н. Хренникова — Сторожев
 «Тоска» Дж. Пуччини — Скартиа  
 «Война и мир» С. С. Прокофьева — Наполеон
 «Моцарт и Сальери» Н. А. Римского-Корсакова — Сальери
 «Виринея» С. М. Слонимского — Магар
 «Сказки Гофмана» Ж. Оффенбаха — Коппелиус
 «Сицилийская вечерня» Дж. Верди — Гвидо де Монфор
 «Так поступают все» В. А. Моцарта — Дон Альфонсо
 «Северный ветер» Л. К. Книппера — Джапаридзе

Оперетты
  — «Прекрасная Елена» Ж. Оффенбаха — Калхас
  — «Нищий студент» К. Миллёкера — Олендорф
  — «Кето и Котэ» В. И. Долидзе — Сако
  — «Поцелуй Чаниты» Ю. С. Милютина — Чезаре
  — «Донья Жуанита» Ф. фон Зуппе — Дуглас
 «Весна поёт» Д. Б. Кабалевского — Куприянов
 «Перикола» Ж. Оффенбаха — Вице-король
 «Цыганский барон» И. Штрауса — Стефан
 «Аршин мал алан» У. Гаджибекова — Султанбек

Постановки 
Московский музыкальный театр имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко
  — «Кето и Котэ» В. И. Долидзе   
  — «Аршин мал алан» У. Гаджибекова
  — «Тоска» Дж. Пуччини
  — «Нищий студент» К. Миллёкера
 «Прекрасная Елена» Ж. Оффенбаха 
 «Перикола» Ж. Оффенбаха
 «Цыганский барон» И. Штрауса
 «Донья Жуанита» Ф. фон Зуппе

Московский театр оперетты
  — «Белая акация» И. О. Дунаевского (совм. с Л. Д. Ротбаум)
 ,  — «Весёлая вдова» Ф. Легара
  — «Бал в Савойе» П. Абрахама 
  — «Весна поёт» Д. Б. Кабалевского
  — «Москва, Черёмушки» Д. Д. Шостаковича (совм. с А. Р. Закс)
  — «Фонари-фонарики» Ю. С. Милютина
  — «Только мечта» Б. В. Кырвера (совм. с Г. А. Шаховской)
  — «Цирк зажигает огни» Ю. С. Милютина
  — «Эврика» О. А. Сандлера 
  — «Летучая мышь» И. Штрауса (совм. с Г. А. Шаховской)
  — «Сто чертей и одна девушка» Т. Н. Хренникова
  — «Великолепная тройка» Г. Г. Цабадзе 

Другие театры
 «Перикола» Ж. Оффенбаха (Грузинский театр оперы и балета имени Палиашвили, Тбилиси, 1943)
«Перикола» Ж. Оффенбаха (Хабаровский краевой театр музыкальной комедии, 1973)
 «Тоска» Дж. Пуччини (Казахский театр оперы и балета имени Абая, Алма-Ата)
 «Кето и Котэ» В. И. Долидзе (Театр оперы и балета «Эстония», Таллинн)
 «Проделки Майсары» Хамзы (Большой театр оперы и балета имени Алишера Навои (Ташкент) и Московский музыкально-драматический театр «Ромэн»)  
 «Москва, Черёмушки» Д. Д. Шостаковича (Музыкальный театр Карлин, Прага) 
 «Перикола» Ж. Оффенбаха, «Граф Люксембург» Ф. Легара, «Летучая мышь» И. Штрауса, «Цыганский барон» И. Штрауса (Харьковский академический театр музыкальной комедии) 
 «Терек поёт» Х. С. Плиева (Севро-Осетинский музыкальный театр, Владикавказ) 
 «Проделки Ханумы» на музыку Г. А. Канчели (Государственный музыкальный театр Карельской АССР (Петрозаводск), Краснодарский музыкальный театр и Саранский театр музыкальной комедии) 
 «Летучая мышь» И. Штрауса (Днепропетровский театр оперы и балета) 
 «Граф Люксембург» Ф. Легара Саранский театр музыкальной комедии) 
 «Аршин мал алан» У. Гаджибекова, «Улыбнись, Света» Г. А. Портнова (Народный театр оперетты).

Фильмография 
Роли
 1936 — Поколение победителей — Нико Гоцеридзе, бакинский рабочий
 1936 — Цирк — зритель в цирке
 1942 — Оборона Царицына — командир
 1942 — Парень из нашего города — Вано Гулиашвили
 1957 — Ласточка — Георгий Сергеевич Теофиди, владелец книжной лавки
 1958 — Девушка с гитарой — покупатель нот
 1962 — Голубой огонёк-1962 (фильм-спектакль) — артист оперетты
 1962 — Композитор Ференц Легар (фильм-спектакль) 
 1965 — Двадцать шесть бакинских комиссаров — белый офицер Алания
 1965 — Пьер — сотрудник милиции 
 1986 — Верую в любовь — Вано Гулиашвили

Режиссёр
 1962 — Золотая долина (фильм-спектакль)

Озвучивание 
  — Арсен (фильм) — озвучивание в восстановленной версии 1969 года
  — Пёс и кот (анимационный)

Архивные кадры
 2008 — Знакомый незнакомец (документальный)

Примечания

Литература 
  (в пер.)
 Всемирный биографический энциклопедический словарь. М., 1998. — С. 322.

Ссылки 

Академические музыканты СССР
Академические музыканты России
Выпускники ГИТИСа
Бас-баритоны
Выпускники Тбилисской консерватории
Члены КПСС
Народные артисты Грузинской ССР
Персоналии:Московский театр оперетты
Режиссёры Московского театра оперетты
Персоналии:Театр имени Станиславского и Немировича-Данченко
Похороненные на Новодевичьем кладбище